La Divízió II 2017 (detta anche "Berény Sport Divízió II 2017" per ragioni di sponsorizzazione) è l'8ª edizione del campionato di football americano di terzo livello, organizzato dalla MAFSZ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Girone Ovest

Girone Est

Playoff

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

VIII Duna Bowl

VIII Duna Bowl

Verdetti 
  Vincitori della Divízió II 2017

Voci correlate 
Campionato ungherese di football americano
Hungarian Football League 2017
Divízió I 2017

Collegamenti esterni 
 

 2017